Eloxochitlán – municipalità dello stato di Hidalgo, in Messico
Eloxochitlán – municipalità dello stato di Puebla, in Messico
Eloxochitlán de Flores Magón – municipalità dello stato di Oxaca, in Messico